Елена Борисовна Наймарк (род. , ) — российский биолог, палеонтолог, популяризатор науки. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка, Лаборатория древнейших организмов.

Биография 
В 1987 году окончила биологический факультет МГУ. В 1991 году — аспирантуру при Институте океанологии. С 1994 года работает в Палеонтологическом институте РАН.

В 1991 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук «Моделирование динамики популяций наваги и сельди Белого моря», в 2001 году — докторскую диссертацию «Эволюционная биогеография ископаемых морских беспозвоночных: модель и примеры».

Автор более 100 научных публикаций, в том числе 2 монографий. Научный редактор и переводчик десятков научно-популярных книг, автор статей на сайте Элементы.ру.

Медаль РАН по биологии. Премия X. Раусинга (1998 год) (Динамика биоразнообразия прошлого и биогеография. Агностиды кембрия. Микробно-минеральные взаимодействия в глинах и их роль в формировании фоссилий).

Семья 
 Муж — Александр Владимирович Марков, биолог, палеонтолог.
 Сестра (близнец) — Юлия.

Труды

Монографии 
 «Количественные закономерности макроэволюции. Опыт применения системного подхода к анализу развития надвидовых таксонов» (в соавт., 1998, Тр. ПИН, Т.273)

Научно-популярные книги

Примечания

Ссылки 
 Елена Наймарк на сайте Палеонтологического института им. А. А. Борисяка
 Елена Наймарк на сайте Элементы.ру
 Елена Наймарк на сайте газеты «Троицкий вариант — Наука»

Палеонтологи России
Популяризаторы биологии
Эволюционисты
Журналисты России
Писатели России
Выпускники биологического факультета МГУ
Доктора биологических наук
Сотрудники Палеонтологического института РАН